20 - o ano
 20 (número)
 20 (álbum)

0020